Bernardo de Irigoyen – politico, avvocato e diplomatico argentino
 Matías de Irigoyen – politico argentino

Pagine correlate
Irigoyen